ан-Найсабури () или Нишапури () — нисба, указывающая на то, что её владелец родом из города Нишапур (ар. Найсабур) в Иране.

 Муслим ибн аль-Хаджжадж ан-Найсабури (821—875) — выдающийся исламский богослов, автор одного из известнейших сборников хадисов — Сахих Муслим.
 Ибн Хузайма ан-Найсабури (837—923) — известный мусульманский учёный, факих, знаток хадисов.
 Аль-Хаким ан-Найсабури (933—1015) — хафиз, «Шейх мухаддисов», критик, автор сборников хадисов и трудов по хадисоведению
 Низамуддин ан-Найсабури (XIII—XIV века) — персидский астроном и математик..
 Амир Муиззи Нишапури — персидско-таджикский поэт XI—XII веков.
 Омар Хайям Нишапури — персидский поэт, философ, математик, астроном, астролог.
 Захир ад-Дин Нишапури (XII век) — средневековый историк, автор Сельджук-наме, оконченного в период правления иракского султана Тогрула III (1177—1194)
 Аттар Нишапури (XII—XIII века) — персидский поэт-суфий.
 Абдулаввал Нишапури (XV век) — персидский учёный и богослов.
 Адиб Нишапури (1867—1926) — иранский богослов, литературовед, педагог и поэт.
  — персидский каллиграф.
  — персидский каллиграф и поэт.
  — персидский мистик-суфий.
  — персидский каллиграф и поэт.
  — персидский поэт.
  — персидская поэтесса.
  — персидский учёный, поэт и писатель.